Chestnut Hill – villaggio del Massachusetts
Chestnut Hill – quartiere di Filadelfia (Pennsylvania)
Chestnuthill – township della Pennsylvania